Les  Championnats du monde de slalom en canoë-kayak  se sont déroulés en 1969 à Bourg Saint-Maurice, en France sous l'effigie de la Fédération internationale de canoë.

Podiums

Femmes

Kayak

Hommes

Canoë

Kayak

Mixte

Canoë

Tableaux des médailles

Liens externes 
  Liste des médaillés ICF des championnats mondiaux et des JO - Partie 2: disciplines eaux vives et plates: 1936-2007.
  Site officiel de Fédération Internationale de Canoë

1969
Canoe-kayak Slalom
Canoe-kayak Slalom 1969
Canoe-kayak Slalom Monde 1969
Slalom Monde 1969
Slalom Monde
Sport en France en 1969